Radio 6 une radio locale française basée à Calais ;
 Radio 6 (NPO), une radio publique néerlandaise ;
 Radio 6, une radio associative tunisienne.
 Radio 6 Music, une radio publique britannique de la BBC ;

Voir aussi